{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2001
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|10 – 16 de setembro
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|Tier II
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|duro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeãs
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Monica Seles
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Amanda Coetzer /  Lori McNeil
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | WTA da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |
| align="right" |2002 >|}
O WTA da Costa do Sauipe de 2001 foi um torneio de tênis feminino disputado em Sauipe, na Bahia.

 Simples  Monica Seles venceu  Jelena Dokić, 6–3, 6–3

 Duplas  Amanda Coetzer /  Lori McNeil''' venceram  Nicole Arendt /  Patricia Tarabini, 86–7, 6–2, 6–4

Ligações externas 
 Página oficial do Brasil open

 
2001
Costa do Sauipe